White Heat bezeichnet:

 White Heat (1926), britischer Film von Thomas Bentley aus dem Jahr 1926
 White Heat (1934), US-amerikanischer Film von Lois Weber aus dem Jahr 1934
 White Heat, deutscher Titel Sprung in den Tod, US-amerikanischer Film von Raoul Walsh aus dem Jahr 1949
 White Heat (2012), britische Fernsehserie aus dem Jahr 2012
 White Heat (belgische Band), eine ehemalige Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band
 White Heat (englische Band), eine ehemalige englische NWoBHM-Band
 White Heat (kanadische Band), eine ehemalige kanadische Rockband
 White Heat (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Soul- und Funk-Band
 White Light/White Heat, Album der Band The Velvet Underground aus dem Jahr 1967
 White Heat (White-Heat-Album), Album der US-amerikanischen Band White Heat aus dem Jahr 1975
 White Heat (Dusty-Springfield-Album), Album von Dusty Springfield aus dem Jahr 1982
 ein Lied der Sängerin Madonna aus deren Album True Blue von 1986